Podgorje (Apače), een plaats in de Sloveense gemeente Apače
 Podgorje (Banovići), een plaats in de gemeente Banovići in Bosnië-Herzegovina
 Podgorje (Gvozd), een plaats in Kroatië
 Podgorje (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Podgorje (Kaptol), een plaats in Kroatië
 Podgorje (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper
 Podgorje (Slovenj Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenj Gradec
 Podgorje (Velenje), een plaats in de Sloveense gemeente Velenje
 Podgorje (Virovitica), een plaats in Kroatië